Sommarivesi – abitanti di Sommariva Perno
Sommarivesi – abitanti di Sommariva del Bosco